Název Rieka má více vodních toků:

 Rieka (přítok Dunajce) – pravostranný přítok Dunajce na Slovensku v okrese Kežmarok
 Rieka (přítok Kysuce) – pravostranný přítok Kysuce na Slovensku v okrese Čadca
 Rieka (přítok Popradu) – levostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

Podobné názvy 
 Rijeka
 Řeka (rozcestník)